Ха́нссен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Ханссен, Леви (род. 1988) — фарерский футболист.
 Ханссен, Рихард (1864—1945) — немецкий офтальмолог, профессор.
 Ханссен, Роберт  (род. 1944) — осуждённый сотрудник ФБР.

 Риисе-Ханссен, Нильс Антон — норвежский кёрлингист. См. также